Lepidoto-(Pb) è un minerale appartenente al gruppo dell'epidoto. Fino al 2006 questa specie era conosciuta come hancockite quando è stata rinominata nell'ambito della revisione del supergruppo dell'epidoto.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 Mindat

Sorosilicati